Dying of Thirst – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 Dying of Thirst – film del 2013 diretto da Chase Joliet